Rousta ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Rousta (* 1973), deutscher Beamter, Ministerialdirektor in Baden-Württemberg
 Homa Rousta († 2015), iranische Schauspielerin
 Kambiz Rousta (* 1939), iranischer Politologe

Siehe auch:
 Rusta